L'edizione 1996-97 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Oleh Matvjejev (), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1996-97.
Kremin' Kremenčuk e Nyva Vinnycja retrocesse in Perša Liha.

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Campionato ucraino di calcio